Тренер сезону англійської Прем'єр-ліги () — нагорода найкращому тренеру Прем'єр-ліги, що вручається за підсумками кожного сезону тренеру, чий внесок в успіх команди був найбільш істотний. Нагорода стала вручатися з сезону 1993/1994, коли спонсором Прем'єр-ліги стала канадська компанія «Carling».

Переможці

Див. також 
 Тренер місяця англійської Прем'єр-ліги
 Гравець сезону англійської Прем'єр-ліги

Примітки 

Футбольні нагороди в Англії